Åkerblom är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Åkerblom

 André Åkerblom, webbredaktör
 Axel Åkerblom (1864–1937), lärare, filolog och översättare

 Bengt Åkerblom (1967–1995), ishockeyspelare
 Bengt Åkerblom (läkare) (1901–1990), skapade Åkerblomstoen
 Bror Åkerblom (1908–1984), finländsk filolog

 Carl Magnus Åkerblom (1824–1899), apotekare, godsägare och politiker

 Filip Åkerblom (1869–1942), meteorolog
 Fredrik Åkerblom (1839–1901), redaktör, författare och politiker

 Gull Åkerblom (född 1943), barnboksförfattare
 Gustaf Åkerblom (född 1982), skådespelare och regissör
 Gustaf Åkerblom (borgmästare) (1863–1929)
 Gösta Åkerblom (1913–1974), skådespelare och affärsbiträde

 Hans Åkerblom (1934–2019), finländsk läkare, professor i pediatrik

 Jan Åkerblom (född 1949), fotbolls- och ishockeyspelare
 Jocke Åkerblom (1906–1972), målare och tecknare

 Karin Bergman, född Åkerblom (1889–1966), mor till Ingmar Bergman
 Kristian Åkerblom (1877–1954), finländsk skolman och författare

 Maria Åkerblom (1898–1981), finländsk väckelseledare
 Mats Åkerblom (1925–2005), byggnadsingenjör, målare och skulptör
 Matti Åkerblom (1740–1819), finländsk allmogearkitekt och kyrkbyggare

 Nils Åkerblom (1878–1941), sjöofficer

 Per Åkerblom (född 1969), militär

 Rasmus Åkerblom (född 1975), journalist, programledare och TV-producent
 Rudolf Waldemar Åkerblom (1851–1925), finländsk tecknare och illustratör

 Viktor Åkerblom Nilsson (född 1981), skådespelare, röstskådespelare och programledare

Se även
 Oker-Blom, finländsk adelsätt
 Åkerblomrörelsen, finländsk religiös sekt 
 Åkerblom Ø, ö i Grönland

Svenska efternamn
Efternamn i Finland